Der Name Chimoré bezeichnet:

 Municipio Chimoré – Landkreis im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Chimoré (Cochabamba) – Ort im Landkreis Chimoré, Bolivien
 Chimoré (Santa Cruz) – Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Río Chimoré – Fluss im Departamento Cochabamba, Bolivien